Dădești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dădești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Dădești (Iași), Dorf im Kreis Iași